

Localidades

Rosedale (Maryland)
Rosedale (Indiana)
Rosedale (Califórnia)
Rosedale (Mississippi)
Rosedale (Oklahoma)
Rosedale (Luisiana)
Ou ainda:
Estação Rosedale (TTC)

Veja também
Rosendale

Desambiguação